Tatlıpınar (Balıkesir), een dorp in het Turkse district Balıkesir
 Tatlıpınar (Gemerek), een dorp in het Turkse district Gemerek
 Tatlıpınar (Kangal), een dorp in het Turkse district Kangal
 Tatlıpınar (Kofçaz), een dorp in het Turkse district Kofçaz
 Tatlıpınar (Taşova), een dorp in het Turkse district Taşova
 Tatlıpınar (Yapraklı), een dorp in het Turkse district Yapraklı